Виктор Балихин: Балихин, Виктор Ефимович (род. 1938) — советский легкоатлет-барьерист, тренер.
 Балихин, Виктор Степанович (1893—1953) — советский архитектор, соучредитель и член АСНОВА.